Ballentine steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ballentine (Mississippi), im Panola County
 Ballentine (South Carolina), im Richland County
 Ballentine Landing, im Richland County, South Carolina
 Ballentine Manor, im Manatee County, Florida
 Ballentine Place, Stadtteil von Norfolk, Virginia

Personen:
 Ella Ballentine (* 2001), kanadische Schauspielerin
 John Goff Ballentine (1825–1915), US-amerikanischer Staatsmann
 Lynton Y. Ballentine (1899–1964), US-amerikanischer Politiker (North Carolina)
 Michelle Ballentine (* 1975), jamaikanische Leichtathletin
 Nathan Ballentine (* 1970), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Ballentine Creek, Fließgewässer in Alaska
 Ballentine Field, Park im Dutchess County, New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Ballentine Place Historic District, in Norfolk, Virginia, ID-Nr. 03000459
 Ballentine-Bryant House, in Sardis, Mississippi, ID-Nr. 84002287
 Ballentine-Seay House, in Sardis, Mississippi, ID-Nr. 84002289
 Ballentine-Shealy House, in Lexington, South Carolina, ID-Nr. 83003858

Siehe auch:
 Ballantine